Лесли Педли (, 1930) — австралийский ботаник.

Биография 
Лесли Педли родился в 1930 году.

В 1971—1972 годах он был сотрудником по связи с Королевскими ботаническими садами Кью. Педли внёс значительный вклад в ботанику, описав множество видов семенных растений.

Научная деятельность 
Лесли Педли специализируется на семенных растениях. Он занимается изучением растений рода Акация.

Почести 
В его честь были названы следующие виды растений:

 Ptilotus pedleyanus Benl & H.Eichler
 Androcalva pedleyi (Guymer) C.F.Wilkins & Whitlock
 Racosperma pedleyi (Tindale & Kodela) Pedley
 Diploglottis pedleyi S.T.Reynolds
 Commersonia pedleyi Guymer

Примечания

Ссылки 
 Portrait from the Australian National Botanic Gardens